Ernst Adlerz (1854 - 1918 ) foi um botânico  sueco .

Ligações externas
  

Botânicos da Suécia